Tanager steht für:

 Tangaren, eine Familie in der Ordnung der Sperlingsvögel
 Tanager Island, eine Insel des Palmyra-Atolls
 Tanager Peak, ein Berg in Hawaii
 Tanager-Expedition, eine Expedition in Hawaii
 Tanager, in der Antike der Name des Flusses Tanagro in Italien
 USS Tanager (1917), ein Minenräumboot der US Navy von 1917 
  USS Tanager (1944), ein Minenräumboot der US Navy von 1944

Siehe auch: